Detlev Claussen – sociologo tedesco
 Johan Christian Claussen Dahl – pittore norvegese
 Keri Claussen – supermodella statunitense
 Sophus Claussen – poeta danese